Николай Иванович Бляерский (1872—?) — русский военный деятель,  полковник (1915). Герой Первой мировой войны, участник Русско-японской войны.

Биография 
В службу вступил в 1889 году после окончания Курского реального училища. В 1896 году после окончания Чугуевского военного училища по II разряду произведён в подпоручики и выпущен в Псковский 11-й пехотный полк. В 1900 году произведён в поручики, в 1904 году в штабс-капитаны.

С 1904 года участник Русско-японской войны, за боевые отличия в этой войне награждён орденами Святой Анны 4-й степени «За храбрость» и 3-й степени с мечами и бантом и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. С 1908 года  капитан, командир роты 11-го Псковского пехотного полка.

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник — командир батальона, с 1915 года  полковник — штаб-офицер
в 11-м Псковском пехотном полку. С 1916 года командир 498-го Оргеевского пехотного  полка.

Высочайшим приказом от 10 декабря 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием :

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость»  (ВП 1905)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 24.05.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами  (Мечи — ВП 24.05.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 26.02.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 10.12.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 09.08.1916)
 Высочайшее благоволение (ВП 21.08.1916)

Примечания

Литература 
 
 
 по военному ведомству // Разведчик №1254, 11.11.1914 г.
 по военному ведомству // Разведчик №1274, 08.04.1915 г.
 по военному ведомству // Разведчик №1291, 04.08.1915 г.
 по военному ведомству // Русский Инвалид №204, 1915 г.
 по военному ведомству // Русский Инвалид №297, 1915 г.
РГВИА:  Ф.409. Оп.1. п/с 1-477 (1914 г.)

Ссылки 
 
  Бляерский Николай Иванович Георгиевские кавалеры Великой войны

Полковники (Российская империя)
Выпускники Курского реального училища
Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)